Idron (en francès Idron) és un municipi francès, situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Alfajarín

Referències 

Municipis del Cantó de Pau-Est